AB Stockholms Spårvägar kan syfta på:

 Stockholms Spårvägar (1915) – ett kommunalt bolag som drev spårvagns- och busstrafik inom Stockholm 1915–1966, bytte 1967 namn till AB Storstockholms Lokaltrafik
 Stockholms Spårvägar – ett svenskt aktiebolag bildat 1987 som bedriver spårvagnstrafik i Stockholm